UNS steht für:

 Universidad Nacional del Sur, Argentinien
 Universität Novi Sad, Serbien
 Ustaška nadzorna služba, Polizei-Organisation im Unabhängigen Staat Kroatien
 Unified Numbering System, Metallsystematisierung, siehe UNS-Nummer
 Unified Special, Gewinde, siehe Unified Thread Standard

Uns steht für:
 Unnilseptium, früherer Name des chemischen Elements Bohrium

Siehe auch:

Abkürzung